Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Ocean (океан). Название Ocean впервые появилось в списке возможных в 1759 году, когда Королевский флот захватил французский Océan. Конструкция была высоко оценена англичанами, с него были сняты чертежи, но сам корабль был в плохом состоянии и взамен построили новый.

 HMS Ocean — 90-пушечный линейный корабль; спущен на воду в 1761, продан в 1793.
 HMS Ocean — 98-пушечный линейный корабль; спущен на воду в 1805; участвовал в Наполеоновских войнах, был флагманом лорда Коллингвуда; повышен до 110-пушечного корабля 1 ранга; превращен в плавучую казарму в 1841; разобран в 1875.
 HMS Ocean — деревянный винтовой линейный корабль; заказан как 91-пушечный; заказ изменен, спущен на воду в 1863 как 24-пушечный батарейный броненосец. В конце 1860-х служил флагманом командующего Китайской станции; выведен из активного состава в 1872, после всего 6 лет службы.
 HMS Ocean — додредноутный линкор типа Canopus; спущен на воду в 1898; подорвался на мине и затонул в 1915.
 HMS Ocean (R68) — авианосец типа Colossus; спущен на воду в 1944; вступил в строй в 1945, перестроен в десантный вертолетоносец; участвовал в Суэцком кризисе; отправлен на слом в 1962.
 HMS Ocean (L12) — десантный вертолетоносец (LPH); спущен на воду в 1995, на 2011 год в строю.

См. также 
 Océan — французские корабли
 HEICS Ocean — британские ост-индские корабли